Бра́ту () — румынская фамилия. Известные носители:

 Брату, Лучиан (1924—1998) — румынский режиссёр.
 Брату, Флорин (р.1980) — румынский футболист.
 Брату, Эмилиан (1904—1991) — румынский инженер-химик.